Campsie (Alberta)
 Campsie (Nouvelle-Galles du Sud)
 Campsie (East Dunbartonshire)

Voir aussi
 Campsie Fells
 Lennoxtown, anciennement Campsie